«Съешь документ» () — документальный фильм о концертном туре Боба Дилана 1966 года по Великобритании с группой The Hawks, снятый под руководством Дилана Д. А. Пеннебейкером, чей новаторский документальный фильм «Не оглядывайся назад» показал хронику Британского тура Дилана 1965 года.

Несмотря на то, что съёмки фильма были завершены, авария Дилана на мотоцикле в 1966 году задержала процесс редактирования. После восстановления, Дилан сам отредактировал фильм. ABC отвергла картину под предлогом того, что она была непонятна широкой аудитории.

Фильм никогда не был выпущен на домашнем видео и практически не был выпущен в прокат. Некоторый концертный материал снятый для фильма был использовал Мартином Скорсезе для документального фильма о Человеке-пауке от КВМ «Нет пути домой».

Предыстория и производство 
Согласно книге Говарда Суизи «Down the Highway: The Life of Bob Dylan», после аварии на мотоцикле в июле 1966 года, Дилан пересмотрел отдельный материал отснятый Пеннебейкером и Бобом Нойвиртом, и посчитал, что он был слишком похож на тот, который был представлен в фильме «Не оглядывайся назад». Несмотря на отсутствие практики в кинопроизводстве, Дилан решил сам повторно отредактировать фильм, с помощью давнего друга Говарда Алка, и помощника редактора Гордона Куинна, одного из основателей компании Kartemquin Films. Пеннебейкер заявил: «Это не то, чему вы можете научиться паркуя машины в гараже. Вы должны знать кое-какие правила, а он не знал ни одного». В итоге, версия Дилана и Алка была показана телекомпании ABC, которая сразу отвергла картину под предлогом того, что она была непонятна широкой аудитории.

Сюжет 
Фильм включает кадры со «знаменитого» концерта в Зале свободной торговли в Манчестере, где во время электрического сета Дилана с группой The Hawks (позже ставших The Band), один из зрителей выкрикнул: «Иуда!». В фильм были включены такие песни, как «Tell Me, Momma», «I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)», «Ballad of a Thin Man», и «One Too Many Mornings», исполненные на разных концертах тура. Также в фильм вошла сцена Дилана с Робби Робертсоном, пишущих и работающих над новыми песнями, многие из которых до сих пор остаются невыпущенными и неопубликованными, и сцена, где Дилан, дуэтом с Джонни Кэшом, исполняет на пианино песню Кэша «I Still Miss Someone».

Сцена с Джоном Ленноном 
Некоторые бутлег-версии фильма включают длинную сцену с Диланом и Джоном Ленноном, возможно находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в поездке на лимузине 27 мая 1966 года. Так как Дилан показывал признаки усталости, Леннон побуждал его взять себя в руки: «Ты страдаешь от боли в глазах, лба в складках, или вьющихся волос? Прийми Zimdawn!... Ну же, парень, это всего лишь фильм. Соберись!».

Позже, во время интервью журналу Rolling Stone Леннон вспоминал, что он и Дилан были «оба под кайфом, а все эти фрики бегали вокруг нас… Я нервничал до усрачки, ведь был на его территории».

Выпуск на бутлеге 
Фильм никогда не был выпущен в кинотеатрах или на VHS и DVD, но получил несанкционированные бутлег-копии среди коллекционеров творчества Дилана.

Дополнительные факты 
Некоторый концертный материал снятый для фильма (включая сцену с выкриком «Иуда» на концерте в Манчестере), был использовал Мартином Скорсезе для документального фильма о Дилане «Нет пути домой».

В фильме Тодда Хейнса «Меня здесь нет», выпущенном в 2008 году, есть намёк на поездку в лимузине с Ленноном, где роль Боба Дилана играет Кейт Бланшетт.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 1972 года
Фильмы на английском языке